Алекса́ндр Никола́евич Ефи́мов (6 февраля 1923, Кантемировка — 31 августа 2012, Москва) — советский лётчик-ас штурмовой авиации в Великой Отечественной войне и военачальник. Дважды Герой Советского Союза (26.10.1944, 18.08.1945). Главнокомандующий Военно-воздушными силами — заместитель министра обороны СССР (1984—1990). Маршал авиации (29.04.1975). Заслуженный военный лётчик СССР (17.08.1970), , профессор (1968).

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946—1950) и 9—11 созывов (1974—1989) от Киргизской ССР. Член ЦК КПСС (1986—1990). Член Общественной палаты Российской Федерации (2006—2010).

Биография 
Родился 6 февраля 1923 года в селе Кантемировка Воронежской губернии (ныне посёлок городского типа Кантемировка Кантемировского района Воронежской области) в семье железнодорожника.

Детские и юношеские годы прошли в городе Миллерово. Окончил школу в 1940 году. С 1938 года занимался в Миллеровской школе планеристов Осоавиахима. В 1941 году окончил Ворошиловградский аэроклуб имени С. А. Леваневского.

В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с мая 1941 года. В 1942 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов имени Пролетариата Донбасса, к тому времени эвакуированную в город Уральск (Казахская ССР). С августа 1942 года — на фронте Великой Отечественной войны в должности лётчика 594-го штурмового авиационного полка. В наградном листе к первому ордену «Красного Знамени» говорится, что: «Командир звена 198-го штурмового авиационного полка, младший лейтенант Ефимов Александр Николаевич в Отечественной войне участвует с 14 ноября 1941 года по 5 мая 1943 года в должности пилота и с 5-го мая 1943 года в должности командира звена». В 1943 вступил в ВКП(б).

К июлю 1944 года — командир эскадрильи 198-го штурмового авиационного полка 233-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта старший лейтенант А. Н. Ефимов совершил 100 боевых вылетов на разведку и штурмовку вражеских войск, аэродромов, переправ и железнодорожных эшелонов.

26 октября 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в боях, старшему лейтенанту Ефимову Александру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4845).

Всего за годы войны Ефимов совершил 288 боевых вылетов на штурмовике Ил-2, в ходе которых им лично и в составе группы уничтожено 85 вражеских самолётов на аэродромах (что является высшим достижением среди советских лётчиков всех родов авиации) и 8 самолётов сбито в воздушных боях, уничтожено большое количество живой силы и техники противника.

18 августа 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в боях, капитан Ефимов Александр Николаевич награждён второй медалью «Золотая Звезда»  21 мая 1951 года в Миллерово был установлен его бронзовый бюст.

В послевоенное время А. Н. Ефимов продолжил службу в ВВС СССР. Отслужив ещё год штурманом 198-го штурмового авиационного полка, переданного в ВВС Северной группы войск (Польша), был в июле 1946 года направлен на учёбу в академию. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию в Монино, с июля этого года командовал 167-м гвардейским штурмовым авиационным полком в ВВС Закавказского военного округа (Кутаиси). С июня 1954 по 1955 год был заместителем командира 10-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии по боевой подготовке (дивизия входила в состав 34-й воздушной армии Закавказского военного округа, её управление находилось в городе Хони Грузинской ССР).

В 1957 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С ноября 1957 года — командир 339-й авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков Прибалтийского военного округа (г. Елгава, Латвийская ССР); с февраля 1958 — командир бомбардировочной авиационной дивизии в том же округе (г. Черняховск, Калининградская область). В октябре 1959 года назначается заместителем командующего по боевой подготовке 30-й воздушной армией в Прибалтийском военном округе, с 1961 года — первый заместитель командующего этой армией. С октября 1964 по март 1969 года — командующий 57-й воздушной армией (с 4 апреля 1968 года — 14-я воздушная армия) в Прикарпатском военном округе, штаб которой находился в Львове. С марта 1969 года — первый заместитель Главнокомандующего ВВС СССР. В начале 1970-х годов находился в командировке в Египте, решая вопросы укрепления египетских ВВС, где работал совместно с главнокомандующим ВВС Египта Хосни Мубараком.

На посту заместителя Главкома ВВС был горячим сторонником разработки и постановки на вооружение лёгкого штурмового самолёта Су-25, был председателем макетной комиссии при его разработке и председателем Государственной комиссии при проведении его испытаний.

С декабря 1984 года — исполняющий обязанности, а с февраля 1985 по июль 1990 года — Главнокомандующий Военно-воздушными силами — заместитель министра обороны СССР. С 1990 по 1993 годы — председатель Государственной комиссии по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением. 29 апреля 1975 года Ефимову было присвоено звание «Маршал авиации». Он является заслуженным военным летчиком СССР (1970), доктором военных наук, профессором, академиком Академии наук авиации и воздухоплавания.

С августа 1993 года маршал авиации А. Н. Ефимов — в отставке.

Во время службы в различных регионах СССР избирался депутатом Верховного Совета Латвийской ССР 6-го созыва (1963—1967), депутатом Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва (1967—1971), депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва (1971—1975). Народный депутат СССР (1989—1991).

С 2006 года до конца жизни являлся председателем Российского комитета ветеранов войны и военной службы. Два срока был членом Общественной палаты Российской Федерации (2006—2008 и 2008—2010). Также был председателем Совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов, офицеров запаса и в отставке при Президенте РФ (1996—2000); заместителем председателя Российского организационного комитета «Победа», возглавляемого Президентом РФ; председателем Совета Международной ассоциации ветеранских организаций; членом Центрального совета по делам ветеранов Министерства обороны Российской Федерации, членом Высшего совета политической партии «Единая Россия». Президент Международного благотворительного общественного фонда «Победа-1945 год» (2004—2012). Поддержал инициативу, чтобы во время военного парада на Красной площади в Москве в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне промаршировали военнослужащие стран-членов НАТО, которые в годы Второй мировой войны были союзниками СССР по Антигитлеровской коалиции.

В 2011 году подписал Обращение представителей общественности против информационного подрыва доверия к судебной системе Российской Федерации.

Скончался 31 августа 2012 года в Москве на 90-м году жизни от сердечного приступа, узнав о смерти в тот же день друга — Маршала Советского Союза Сергея Соколова. Похоронен 4 сентября на . К празднику 9 мая 2015 года на могиле установлен памятник маршалу.

Семья 
У А. Н. Ефимова трое сыновей и дочь. Все четверо связали судьбу с военной авиацией: сын Виталий Александрович (род. 1948) — генерал-лейтенант в отставке, дослужился до заместителя начальника Военно-воздушной инженерной академии имени проф. Н. Е. Жуковского по учебной и научной работе, доктор технических наук, профессор; сын Игорь Александрович (род. 1953) — полковник в отставке, профессор кафедры Военно-воздушной инженерной академии им. проф. Н. Е. Жуковского; сын Дмитрий Александрович (род. 1961) дослужился до подполковника; дочь Нина Александровна (род. 1950) окончила Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе. В 2008 году в Российской армии служил и внук маршала подполковник Александр Витальевич Ефимов.

Воинские звания 
 сержант (июнь 1942)
 старший сержант (1942)
 младший лейтенант (12.02.1943)
 лейтенант (24.06.1943)
 старший лейтенант (7.09.1943)
 капитан (11.08.1944)
 майор (14.08.1948)
 подполковник (23.06.1951)
 полковник (4.08.1955)
 генерал-майор авиации (7.05.1960)
 генерал-лейтенант авиации (16.06.1965)
 генерал-полковник авиации (21.02.1969)
 маршал авиации (29.04.1975)

Награды 

 
 Дважды Герой Советского Союза (26.10.1944, 18.08.1945; медали «Золотая Звезда» № 4845 и № II-73)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (21.02.2008)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (6.02.2003)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998)
 Орден Мужества (2000)
 3 ордена Ленина (26.10.1944, 31.10.1967, 4.09.1981)
 Орден Октябрьской Революции (19.02.1988)
 5 орденов Красного Знамени (29.05.1943, 21.02.1944, 24.10.1944, 21.02.1969, 5.02.1973)
 Орден Александра Невского (1.08.1944)
 2 ордена Отечественной войны I степени (5.11.1943, 11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (30.12.1956)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (17.02.1976)
 Медали СССР и Российской Федерации
 Государственная премия СССР (1984)
 Заслуженный военный лётчик СССР (17.08.1970)
Иностранные награды

 Командор ордена Заслуг перед Польской Народной Республикой (Польша, 27.03.1985)
 Орден Возрождения Польши 4-й степени (Польша, 6.10.1973)
 2 Креста Храбрых (Польша, 1946, …)
 Орден «9 сентября 1944 года» 1-й степени (Болгария, 14.09.1974)
 Орден Народной Республики Болгария 1-й степени (Болгария, 22.01.1985)
 Орден Красного Знамени (Монголия, 6.07.1971)
 Орден Дружбы (Сирия, 1988)
 Орден «За заслуги в воздухоплавании» 2-й степени (Бразилия)
 Орден Аэронавтических заслуг 1-й степени (Перу, 1972)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (Польша)
 Медаль «Победы и Свободы» (Польша)
 Медаль «Братство по оружию» (Польша)
 Медаль «За укрепление братства по оружию» (Болгария, 1990)
 Медаль «100 лет Освобождения Болгарии от османского рабства» (Болгария)
 Медаль «100 лет Освобождения Болгарии от османского рабства» (Болгария)
 Медаль «25 лет Болгарской народной армии» (Болгария, 1968)
 Медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (Болгария, 1982)
 Медаль «90 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (Болгария, 1974)
 Медаль «30 лет Победы над фашистской Германией» (Болгария, 1975)
 Медаль «1300 лет Болгарии» (Болгария, 1982)
 Медаль «40 лет Победы над гитлеровским фашизмом» (Болгария, 1985)
 Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией» (Монголия, 1975)
 Медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы» (Монголия, 1969)
 Медаль «40 лет Халхин-Гольской Победы» (Монголия, 1979)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (Монголия, 1971)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия, 1971)
 Медаль «60 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия, 1981)
 Медаль «Братство по оружию» в золоте (ГДР, 1980)
 Медаль «30 лет Национальной Народной Армии» (ГДР)
 Медаль «За боевое содружество» I степени (Венгрия, 1980)
 Медаль «Военная доблесть» I класса (Румыния, 1980)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» в золоте (ЧССР, 1980)
 Медаль «30 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (ЧССР, 1974)
 Медаль «40 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (ЧССР, 1985)
 Медаль «40 лет освобождения Кореи» (КНДР, 1985)
 Медаль «20-я годовщина Революционных Вооружённых сил Кубы» (Куба, 1976)
 Медаль «30-я годовщина Революционных Вооружённых сил Кубы» (Куба, 1986)

Память 
 Бюсты А. Н. Ефимова установлены в городе Миллерово и посёлке Кантемировка.
 Имя дважды Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 Именем А. Н. Ефимова названы военный городок в Миллерово Ростовской области, а в нём — лицей и школьный музей.
 Именем А. Н. Ефимова названа улица в Воронеже (2011).
 В 1994 году ему присвоено звание почётного гражданина г. Миллерово.
 В 2006 году ему присвоено звание почётного гражданина Кантемировского района.
 Мемориальные доски установлены в Москве и в Миллерово.

Сочинения 
 Ефимов А. Н. Над полем боя. — : Воениздат, 1976.
 Ефимов А. Н. Штурмовики идут на цель. — : Патриот, 2003.
 Ефимов А. Н. Советские Военно-Воздушные Силы. — : Знание, 1987. 
 Ефимов А. Н. Применение авиации в Курской битве — важный этап в развитии оперативного искусства Советских ВВС. // Военно-исторический журнал. — 1983. — № 6. — С.45-54.
 Ефимов А. Н. Применение авиации при ведении операции в высоких темпах и на большую глубину. // Военно-исторический журнал. — 1985. — № 1. — С.22-29.
 Ефимов А. Н. Опыт использования соединений воздушных армий в интересах подвижных групп фронтов при действиях их в оперативной глубине. // Военно-исторический журнал. — 1986. — № 8. — С.15-21.
 Ефимов А. Н. Мои встречи с М. А. Шолоховым. // // Военно-исторический архив. — 2001. — №№ 3 (18), 4 (19).

Примечания

Литература 
 
 Воронежцы: известные люди в истории края. — Воронеж: Кварта, 2011. — С.60-62.
 Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. — Воронеж, 1965.
 Дважды Герои Советского Союза / сост. В. С. Вуколов. — М.: Воениздат, 1973. 
 
 100 знаменитых воронежцев. — Воронеж: ЦЧКИ, 2011. — С.101.
 Сто сталинских соколов в боях за Родину. — Москва: «ЯУЗА-ЭКСМО», 2005.

Ссылки 
 
 Юрий Авдеев, Александр ЕФИМОВ: «Боем живёт штурмовик». ч. 1, ч. 2 интервью газете «Красная Звезда», 6 мая 2006 года.
 Сайт Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы.
 Герои Советского Союза, проживавшие на Дону до Великой Отечественной войны .
 Всё о Ярцеве: Исторические личности — Александр Николаевич Ефимов.
 Биография на сайте «Ассоциации почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи».
 На сайте «Книга памяти Миллеровского района» (имеется парадное фото А. Н. Ефимова со всеми наградами).

Командование ВВС СССР
Командующие воздушными армиями СССР
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники Ржевской битвы
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Могилёва
Дважды Герои Советского Союза
Народные депутаты СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда
Мемуаристы СССР
Руководители ветеранских организаций России
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Киргизской ССР
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Члены Общественной палаты России (2006—2008)
Члены Общественной палаты России (2008—2010)
Члены ЦК КПСС
Персоналии:Миллерово
Заместители министра обороны СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Выпускники Ворошиловградской школы военных лётчиков‎
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Члены «Единой России»